Camerano steht für:

 Camerano, Ort in der Provinz Ancona, Marken, Italien
 Camerano Casasco, Ort in der Provinz Asti, Piemont, Italien

Camerano ist der Familienname folgender Personen:

 Lorenzo Camerano (1856–1917), italienischer Naturforscher